Das Wort Bundesland bezeichnet einen Gliedstaat folgender Bundesstaaten:
 der Bundesrepublik Deutschland, siehe Land (Deutschland) 
 der Republik Österreich, siehe Land (Österreich)
 des Deutschen Reichs zwischen 1920 und 1945, siehe Weimarer Republik #Territoriale Gliederung

Siehe auch:
 Kanton (Schweiz)